Peter Olver est un nom pouvant désigner:

Peter Olver (1917-2013), pilote de la RAF britannique
Peter J. Olver (né en 1952), professeur et mathématicien américain

Voir aussi

Homonymie de personnes